Una voce poco fa – incipit della celebre aria (cavatina) cantata da Rosina nel primo atto del Barbiere di Siviglia
 Una voce poco fa – album del 2013 del duo pop il Genio